Strawberry Shortcake
Strawberry Shortcake (2003) —série animada sobre a personagem homônima
Moranguinho: O Filme Doces Sonhos
Mulher Moranguinho